Красносе́льское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Юрьев-Польском районе Владимирской области России.

Административный центр — село Красное.

География 
Красносельское сельское поселение занимает центральную часть Юрьев-Польского района вокруг города Юрьев-Польский, на востоке и западе граничит с Ивановской областью.

История 
Красносельское сельское поселение образовано 11 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 55-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Горкинского, Красносельского, Косинского, Кучковского и Энтузиастского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 81 населённый пункт:

Археология 
 На Семьинском городище к юго-востоку от села Семьинское на левом берегу реки Ко́локши найден стиль-писа́ло типа 4. Гончарные клейма с геометрическим рисунком «вращающиеся» колёса с Семьинского городища датируются XII — первой половиной XIII века. На Семьинском городище был найден фрагмент каролингской шпоры первого типа с сигарообразным шипом и прямой скобой. Семьинский курганный могильник 1 XI—XIII веков, находящийся в 2 км к северу-востоку от села Новое, содержал трупоположение с характерной для славян западной ориентировкой.
 На территории села Городище (Числовские Городищи) имеется городище VII — X веков — всхолмление среди болотистой низины правобережья реки Гза у оврага Волот. Шурфы по линии прокладки трассы газопровода позволяют предположить, что здесь в XI—XIII веках располагался средневековый город Мстиславль, построенный либо при князе Юрии Долгоруком, либо при Андрее Боголюбском.

Примечания

Ссылки 

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Юрьев-Польского района